Жанетта Гусарова і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Джанет Лі і Вінне Пракуся виграли титул, у фіналі перемігши пару Марія Венто-Кабчі і Анжелік Віджайя з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Кваліфікація

Сіяні пари 
{{columns-list|colwidth=30em|
  Тетяна Пучек /  Рената Ворачова (1 коло)
  Наталі Грандін /  Кім Грант ''(кваліфікаційний матч)
}}

Кваліфікувалися 
 ''' Янь Цзи /  Чжен Цзє

Сітка

Посилання 
 ITF Tournament Details 
 Main and Qualifying Draws (WTA)

Тур WTA 2003
Qatar Ladies Open
2003 у катарському спорті